Gewog di Gakiling – Gewog nel distretto di Haa in Bhutan
Gewog di Gakiling – Gewog nel distretto di Sarpang in Bhutan